William Ormsby-Gore (1779–1860) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Caernarfon
 William Ormsby-Gore (1819-1904) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. baron Harlech
 William Ormsby-Gore (1885-1964) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. baron Harlech